Komisja Ustawodawcza – stała komisja sejmowa
 Komisja Ustawodawcza – stała komisja senacka